

Électromagnétisme 
LHI ou parfois L.H.I. et même lhi est l’abréviation de . Cette abréviation est utilisée en électromagnétisme pour décrire les milieux. On dira ainsi  en lieu et place de . 

Définitions :
 Homogène : propriétés du milieu identiques en tout point.
 Isotrope : propriétés du milieu identiques dans toutes les directions.
 Linéaire : si dans les équations de Maxwell :

  remplace  avec  ;
 remplace  (généralement on a ) ;
 la conductivité est telle que .

Autres 
 Lutte contre l'habitat indigne, programmes spécifiques en France en général pilotés par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) de lutte contre l'habitat dit indigne.

Électromagnétisme